Шкала Гейдж (Gauge, сокращение G) обычно используется для измерения наружного диаметра трубчатых (инъекционных, биопсийных) игл.

Меньшие показатели по шкале гейдж соответствуют более крупным наружным диаметрам.

Данная шкала показывает, сколько канюль помещается в трубку диаметром 1 дюйм (2,54 см).

Таблица соответствия размеров

См. также 
 Французская шкала (Шкала Шаррье)

Примечания 

Медицинские инструменты
Медицинские шкалы